Klarwein ist der Name folgender Personen:

 Franz Klarwein (1914–1991), deutscher Opernsänger (lyrischer Tenor)
 Mati Klarwein (1932–2002), deutscher Maler
 Michaela Klarwein (* 1946), deutsche Schauspielerin
 Ossip Klarwein (1893–1970, ab 1934 Joseph Klarwein), polnischstämmiger deutsch-israelischer Architekt